Ishi kan vara

 Ishi (indian) – som eventuellt var den siste av Yahi-stammen
 Ishii – ett japanskt efternamn